Duizendeilanden of Kepulauan Seribu; een eilandengroep van Indonesië, in de Javazee
 Thousand Islands; een eilandengroep op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten, in de Saint Lawrencerivier
 Duizend Eilanden (boek); een boek van Bep Vuyk
 Rijk der duizend eilanden, watergebied in Noord-Holland